Luigi Maria Grassi (1887-1948) – vescovo cattolico italiano
 Luigi Grassi (1891-1970) – politico italiano
 Luigi Grassi (1904-1975) – politico, antifascista e partigiano italiano
 Luigi Grassi (1913-1995) – storico dell'arte italiano